Wheating ist der Name von

 Andrew Wheating (* 1987), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 June Wheating (1916–ca. 1975), englische Badmintonspielerin